MOF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Wai Oti, Maumere, Indonesia
 MOF – Managed Object Format (WMI-MOF)
 MOF – Manutenzione Ordinaria Fabbricati
 MoF – MatteooettamFilms Production
 MOF – Mercato Ortofrutticolo Fondano, centro agroalimentare all'ingrosso di Fondi (LT)
 MOF – Metal Organic Frameworks (MOFs)
 MOF – Meta-Object Facility – linguaggio informatico per la scrittura di metamodelli (UML-MOF Object Management Group)
 MOF – Miglioramento Offerta Formativa
 MOFS – Sindrome da disfunzione multiorgano (Multiple Organ Failure Syndrome)